W artykule przedstawiono tabelaryczną listę krajów według długości linii kolejowych na podstawie danych opublikowanych przez Międzynarodowy Związek Kolei oraz The World Factbook, które zawierają informacje o liniach kolejowych w eksploatacji dla każdego z nich. Dane w zestawieniu obejmują również miejskie oraz podmiejskie systemy transportu zbiorowego, a także linie, które nie są wykorzystywane do przewozów pasażerskich. Długości torów odpowiadają długości trasy, niezależnie od tego, czy jest to tor pojedynczy, czy podwójny (to znaczy trasa jednotorowa, po konwersji na tor podwójny ma tą samą długość).

Lista

Kraje nie posiadające sieci kolejowej 

 – kolej budowana w ramach Gulf Railway
 – kolej działała w latach 1931-1948

 – Cyprus Government Railway funkcjonowała w latach 1905-1951
 – istnieją plany budowy linii o długości 1300 km od granicy z Kamerunem do Sudanu

 – istnieją zachowane tory w Port-au-Prince; bocznice z fabryk do portu, nieczynne od lat 70.
 – w przeszłości istniały trzy linie przemysłowe, w planach budowa linii z Reykjaviku do lotniska Keflavík

 – kolej budowana w ramach Gulf Railway
 – w najlepszych latach sieć kolejowa Libanu liczyła 408 kilometrów, obecnie w większości zdewastowana lub rozkradziona
 – kolej istniała w latach 1912–1965, w 2008 roku rozpoczęto odbudowę infrastruktury, którą przerwała wojna domowa
 – kolej działała od 1883 do 1931 roku

 – kolej budowana w ramach Gulf Railway

 – zatwierdzono budowę linii kolejowej z miasta Isaka w Tanzanii do Kigali w Rwandzie

 – do 1944 roku funkcjonowała linia kolejowa Rimini – San Marino
 – w latach 1914 do 1941 istniała inia kolejowa łącząca Mogadiszu z Villabruzzi
 – istnieją plany ponownego otwarcia linii pomiędzy Paramaribo a przedmieściami Onverwacht

 – od 1876 do 1968 roku funkcjonowała sieć o długości 173 km. Planowano budowę szybkiej kolei, jednak projekt został zawieszony

 – w przeszłości istniała linia w pobliżu portu na wyspie Efate

Zobacz też 
 Miasta bez kolei pasażerskiej w Polsce

Uwagi

Przypisy 

Listy związane z transportem kolejowym
Transport kolejowy według państw